Charilaos "Charis" Charisis (Grieks: Χάρης Χαρίσης) (Ioannina, 12 januari 1995) is een Grieks voetballer die als middenvelder speelt. Sinds augustus 2018 staat Charisis via een huurovereenkomst onder contract bij het Belgische KV Kortrijk.

Carrière 
Charisis maakte zijn professionele debuut op 19 januari 2014 in een wedstrijd tegen Kalloni FC. In 2015 maakte hij de overstap naar PAOK Saloniki, waar hij zijn debuut maakte in onder meer de UEFA Champions League en de UEFA Europa League. Met PAOK won Charisis in 2017 de eerste prijs uit zijn carrière, de Griekse voetbalbeker werd na verlengingen gewonnen tegen AEK Athene.

Op 26 juni 2017 werd een huurovereenkomst bereikt tussen PAOK en Sint-Truidense VV, met een aankoopoptie van €1,5 miljoen. In augustus 2018 werd een huurovereenkomst bereikt met KV Kortrijk.

Statistieken 

Bijgewerkt op 21 juni 2019

Externe link 
 Profiel op transfermarkt.com

Grieks voetballer